Calcutta (slovensko Kalkuta) je lahko:
 HMS Calcutta - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice
 Calcutta, Ohio
 Calcutta, Zahodna Virginija